

Бюрглен — громада в кантоні Тургау
 Бюрглен — громада в кантоні Урі